СГБ — аббревиатура, которая может означать:
 Синдром Гийена — Барре
 Служба государственной безопасности Узбекистана
 Служба государственной безопасности Республики Абхазия